Alfarràs kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alfarràs (ort), Katalonien, Província de Lleida, 
 Alfarràs (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar